Lady Chatterley est le personnage principal du roman de David Herbert Lawrence, L'Amant de lady Chatterley (1928), et une autre version, Lady Chatterley et l'Homme des bois (1927).

Elle a connu plusieurs interprétations, au cinéma comme à la télévision :
L'Amant de lady Chatterley, film réalisé par Marc Allégret en 1955 où elle est incarnée par Danielle Darrieux ;
L'Amant de lady Chatterley (Lady Chatterley's Lover) film réalisé par Just Jaeckin en 1981 où elle est incarnée par Sylvia Kristel ;
Lady Chatterley, mini-série britannique réalisée par Ken Russell en 1993 où elle est incarnée par Joely Richardson ;
Lady Chatterley, film franco-britannique réalisé par Pascale Ferran en 2006 où elle est incarnée par Marina Hands ;
Lady Chatterley's Lover, téléfilm britannique réalisé par Jed Mercurio en 2015 où elle est incarnée par Holliday Grainger ;
L'Amant de lady Chatterley (Lady Chatterley's Lover), film britannique réalisé par Laure de Clermont-Tonnerre en 2022 où elle est incarnée par Emma Corrin.

Voir aussi 
 
Homonymie de titre